Мануэль Франсиско Ибарра Вальдес (; род. 18 ноября 1977, Гранерос, Чили) — чилийский футболист, полузащитник. Известен по выступлениям за «Универсидад де Чили». Участник Олимпийских игр 2000 года в Сиднее.

Клубная карьера 
Ибарра начал карьеру выступая за клубы «Кокимбо Унидо», «Сантьяго Морнинг» и «Депортес Мелипилья». В 2004 году он перешёл в «Универсидад де Чили» в составе которого в том же году выиграл чилийскую Примеру. В следующем сезоне Мануэль помог команде завоевать серебро чемпионата. В 2006 году он покинул «Универсидад де Чили» и следующие два сезона играл за «Кобресаль» и «Унион Эспаньола». В 2008 году Ибарра завершил карьеру в клубе «Аудакс Итальяно».

Международная карьера 
В 2000 году Ибарра в составе олимпийской сборной Чили принял участие в Олимпийских играх в Сиднее. На турнире он сыграл в матче против команды Марокко.

Достижения 

Командные

 «Универсидад де Чили»
  Чемпионат Чили по футболу — Апертура 2004

Международные

 Чили (до 23)
  Летние олимпийские игры — 2000

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway 

Футболисты Чили
Игроки олимпийской сборной Чили по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Игроки ФК «Кокимбо Унидо»
Игроки ФК «Кобресаль»
Игроки ФК «Сантьяго Морнинг»
Игроки ФК «Унион Эспаньола»
Игроки ФК «Универсидад де Чили»
Игроки ФК «Аудакс Итальяно»
Игроки ФК «Депортес Мелипилья»